

Biografia
Nel 1935 divenne presidente del Comitato Olimpico britannico e in questa veste condusse la squadra britannica alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Tra il 1942 ed il 1944 fu ministro dei Lavori pubblici e della Programmazione. Gli succedette Duncan Sandys. Nel 1945 divenne l'ultimo presidente della Great Western Railway e dal 1947 Lord luogotenente dell'Hampshire.

Nel 1948 fu presidente dei Giochi Olimpici di Londra.

Ascendenza

Bibliografia
 B.P.Boschesi - Il chi è della Seconda Guerra Mondiale - Mondadori Editore, 1975, Vol. II, p. 110

Altri progetti